Rudolf Jan kardinál Habsbursko-Lotrinský, německy Rudolf Johannes Joseph Rainier Kardinal von Habsburg-Lothringen (krátce česky arcivévoda Rudolf Jan; 9. ledna 1788 Pisa, Toskánské velkovévodství – 23. července 1831 Baden bei Wien, Dolní Rakousko) byl rakouský arcivévoda a v letech 1819–1831 olomoucký arcibiskup a následně kardinál.

Život

Původ 
Rudolf Jan se narodil do arcidomu habsbursko-lotrinského jako nejmladší syn budoucího císaře Leopolda II. a jeho manželky Marie Ludoviky Španělské.

Duchovní dráha 
V roce 1819 byl zvolen arcibiskupem olomouckým a posléze kreován kardinálem. Během téhož roku absolvoval kněžské a biskupské svěcení a byl v Olomouci intronizován jako arcibiskup. V roce 1828 založil Rudolfovu huť, pozdější Vítkovické železárny. V Olomouci inicioval roku 1820 založení prvního z olomouckých parků, pojmenovaného na jeho počest Rudolfova alej.

Arcivévoda Rudolf byl ještě před svým nástupem do biskupského úřadu žákem Ludwiga van Beethovena, který jej vyučoval ve hře na klavír. Byl velmi nadaným hudebníkem i skladatelem a s Beethovenem jej pojilo přátelství. Beethoven arcivévodovi, jenž patřil mezi jeho podporovatele a mecenáše, dedikoval 14 kompozic, včetně jedno ze svých nejvýznamnějších děl, velkou slavnostní mši Missa solemnis D-dur.

Rudolf Jan v roce 1827 prosadil obnovení univerzity v Olomouci (dnes Univerzita Palackého) pod názvem Františkova univerzita na počest jeho bratra, císaře Františka I.

Smrt a pocty 
Arcivévoda a kardinál Rudolf Jan zemřel ve věku 43 let na krvácení do mozku v Badenu u Vídně. Je pohřben v císařské rodinné hrobce Habsburků v kapucínském kostele ve Vídni. Jeho srdce je uloženo v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci.

Velké nástěnné obrazy arcivévody Rudolfa Jana se nacházejí v předsálí zvaném Mozarteum v dnešním Arcidiecézním muzeu v Olomouci a také v tamější arcibiskupské rezidenci.

Rudolf Jan má pomník (busta na vyvýšeném podstavci) v Podzámecké zahradě v Kroměříži, jejž nechal zřídit arcibiskup Theodor Kohn roku 1899. Další jeho pomník se nachází v parku lázeňského města Bad Ischl v Horním Rakousích, které bylo velmi oblíbené u členů habsburské dynastie a u rakouských aristokratů.

Galerie

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 
 
 MAREK Pavel: Prof. ThDr. Theodor Kohn. Život a dílo olomouckého arcibiskupa. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 1994, 96 s.

Externí odkazy 
 
  heslo HABSBURG-LOTHARINGEN, Rudolf Johannes Joseph Rainier von na stránkách Salvadora Mirandy "The Cardinals of the Holy Roman Church"

Rudolf Jan
Rakouští hudební skladatelé
Olomoučtí arcibiskupové
Rakouští princové
Rudolf Jan
Čeští kardinálové
Kanovníci olomoucké kapituly
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Rytíři Královského uherského řádu sv. Štěpána
Češi 19. století
Pohřbení v katedrále svatého Václava v Olomouci
Narození 9. ledna
Narození v roce 1787
Úmrtí 23. července
Úmrtí v roce 1831
Úmrtí v Badenu (Dolní Rakousy)
Narození ve Florencii
Muži
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Rytíři Řádu zlatého rouna
Nositelé Řádu routové koruny